Le Deal, téléfilm de Stephen Frears (2003)
 Le Deal, film réalisé en 2005 par Harvey Kahn
 Le Deal, film de Jean-Pierre Mocky (2007)
 Le Deal (The Deal), film de Steven Schachter (2008)

Voir aussi